kakkerlakkendoders
 keverdoders
 slakkendoders
 spinnendoders